Shinile kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Shinile (distrikt i Etiopien), Somali, Shinile Zone, 
 Shinile Zone, zon, Somali, 

Robotskapade Etiopienförgreningar